Но́нсо Ано́зи (, род. 28 мая 1979, Камден, Лондон) — английский актёр.

Жизнь и карьера 
Анози родился в Линкольне, Англия, у него нигерийское происхождение. Летом 2002 года он играл главную роль в пьесе Уильяма Шекспира «Король Лир». В 2004 году получил премию Яна Чарльстона (англ.) за роль в «Отелло».

В 2011 году он сыграл Артуса, пирата и близкого друга Конана, в «Конане-варваре». В том же году сыграл роль Ксаро Ксоан Даксоса во втором сезоне «Игра престолов» на канале HBO. Играл главную роль в сериале «Зоо-апокалипсис», основанном на романе Джеймса Паттерсона. Сериал выходил на канале CBS на протяжении трех сезонов.

Сыграл второплановые роли в таких фильмах, как «Рок-н-рольщик» Гая Ритчи, «Схватка», «Игра Эндера» Гэвина Худа, «Золушка» Кеннета Брана. В 2020 году вышел фильм Брана «Артемис Фаул», в котором Анози сыграл роль дворецкого главного героя.

В 2021 году на Netflix вышел сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», в котором Анози сыграл одну из главных ролей.

Избранная фильмография

Примечания 

Лауреаты премии Иэна Чарлсона
Киноактёры Великобритании
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы